Abrahamson ist der Familienname folgender Personen:

 Arie Abrahamson (1904–1992), jüdischer Komponist und Juwelier
 Donald Abrahamson (* 1957), US-amerikanischer Gewichtheber
 James A. Abrahamson (* 1933), amerikanischer General
 Jennie Abrahamson (* 1977), schwedische Pop-Sängerin und Songschreiberin
 Jared Abrahamson (* 1987), kanadischer Schauspieler und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Lenny Abrahamson (* 1966), irischer Regisseur
 Richard Abrahamson (* 1947), US-amerikanischer Handballspieler
 Werner Hans Friedrich Abrahamson (1744–1812), dänischer Offizier, Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer

Siehe auch:

 Abrahamsohn
 Abrahamsson
 Abrahamsen
 Abramson